Francesco Carrara – włoski polityk, lord Padwy 1350–1388.
 Francesco Carrara – włoski kardynał, kamerling Kolegium Kardynałów w latach 1790–1791.
 Francesco Carrara – włoski prawnik, senator Królestwa Włoch w latach 1879–1888.